Název Hluboký rybník má mnoho vodních ploch a jedna přírodní rezervace:

přírodní rezervace
 Hluboký rybník (přírodní rezervace) – přírodní rezervace okolo stejnojmenného rybníka severovýchodně od Nasavrk v okrese Chrudim

rybník
 Hluboký rybník (Bělčice) – rybník severozápadně od Bělčic na levostranném bezejmenném přítoku Závišínského potoka v okrese Strakonice
 Hluboký rybník (Čichtice) – rybník východně od Čichtic na levostranném bezejmenném přítoku Babího potoka v okrese Strakonice
 Hluboký rybník (Chanovice) – rybník jihovýchodně od Chanovic na levostranném bezejmenném přítoku Svéradického potoka v okrese Klatovy
 Hluboký rybník (Mečichov) – rybník západně od Mečichova na levostranném bezejmenném přítoku Zhůřeckého potoka v okrese Strakonice
 Hluboký rybník (Nasavrky) – rybník severovýchodně od Nasavrk na levostranném bezejmenném přítoku Kvíteckého potoka v okrese Chrudim
 Hluboký rybník (Pole) – rybník jižně od Pole na Páleneckém potoce v okrese Strakonice
 Hluboký rybník (Trpišov) – rybník severozápadně od Trpišova na levostranném bezejmenném přítoku Okrouhlického potoka v okrese Chrudim
 Hluboký rybník (Vodňany) – rybník severozápadně od Vodňan při Blanickém náhonu v okrese Strakonice